Sanpotitesi – abitanti di San Potito (Ovindoli)
Sanpotitesi – abitanti di San Potito Ultra